El nombre Georgia Brown puede referirse a:

 Georgia Brown (cantante brasileña), cantante pop brasileña famosa por su amplitud vocal.
 Georgia Brown (cantante británica), actriz y cantante londinense.
 Georgia Brown (niña superdotada).